Burg Hagen steht für:
 Burg Hagen (Duisburg), Nordrhein-Westfalen
 Burg zu Hagen im Bremischen, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen

Siehe auch:
 Schloss Hagen
 Burg Haagen
 Burg Hayn (auch Burg Hagen nach den Herren von Hagen-Münzberg), Dreieich, Hessen
 Burg Holzkirch (auch Burg Hag), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg